Plaats in Indonesië
 Pekuwon (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pekuwon (Juwana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Pekuwon (Bangsal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pekuwon (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java